Себастьян Джовинко (; ) — итальянский футболист, нападающий. Выступал за сборную Италии.

Биография

Клубная карьера 
В 14 лет он присоединился к молодёжной команде «Ювентуса». В сезоне 2005/06 он выиграл Campionato Primavera — турнир среди молодёжных команд.

В основной команде «Ювентуса» он дебютировал 12 мая 2007 года в матче против «Болоньи», заменив на поле Палладино и отметив свой дебют голевой передачей на Давида Трезеге.

Себастьян Джовинко в сезоне 2007/08 играл в «Эмполи» на правах аренды.

Свой первый гол в Серии А он забил уже в составе Эмполи 30 сентября 2007 года в ворота «Палермо».

5 августа 2010 года перешёл на правах аренды в «Парму» с возможностью выкупа половины прав на игрока..

22 июня 2011 года представители «Пармы» заявили о том, что клуб выкупил 50 % прав на контракт футболиста. 21 июня 2012 года Футбольный клуб «Ювентус» объявил о полном выкупе прав на футболиста у футбольного клуба «Парма». Сумма сделки установлена в размере 11 млн евро, которые «Ювентус» выплатит в ближайшие три сезона.

19 января 2015 года 27-летний хавбек подписал 4-летний контракт с клубом MLS «Торонто», согласно которому будет получать 10 миллионов долларов в год. В своём дебютном сезоне Джовинко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата MLS с 22 мячами, а также присовокупив 16 результативных передач, побил рекорд лиги по системе «гол + пас». В розыгрыше Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2018 года Джовинко удостоился приза «Золотой мяч» как лучший игрок турнира.

30 января 2019 года перешёл в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

В начале 2022 года Джовинко присоединяется к тренировочному лагерю бывшего клуба «Торонто». Однако в начале февраля он покинул лагерь, чтобы вернуться в Серию А, подписав краткосрочный контракт с Сампдорией до конца июня в качестве замены получившему травму Маноло Габбьядини.

Сборная 
Себастьян представлял Италию на каждом уровне молодёжных сборных от юниорской и выше. В молодёжную сборную Джовинко впервые был вызван на отборочный матч против сборной Албании. За взрослую сборную Италии Себастьян дебютировал 9 февраля 2011 года в матче со сборной Германии, который завершился со счётом 1:1.

Достижения

Командные 
 «Ювентус»
 Чемпион Италии (2): 2012/13, 2013/14
 Чемпион Серии Б: 2006/07
 Серебряный призёр Чемпионата Италии : 2008/09
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2012, 2013
 «Торонто»
 Чемпион MLS: 2017
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2017
 Победитель Первенства Канады (2): 2016, 2017
 Сборная Италии
 Победитель Тулонского Турнира: 2008
 Вице-чемпион Европы: 2012
 Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2013

Личные 
 Самый ценный игрок MLS: 2015
 Лучший бомбардир MLS: 2015 (22 мяча)
 Символическая сборная MLS (3): 2015, 2016, 2017
 Участник матча всех звёзд MLS (3): 2015, 2016, 2017
 Лучший бомбардир Первенства Канады: 2017 (3 мяча)
 Лучший игрок Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2018

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль Джовинко на MyJuve.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Торонто»
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд